Дубново — деревня в составе Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского района Ивановской области. В деревне располагается

Физико-географические характеристики 
Деревня расположена в 2 км от районного центра города Пучеж, в 160 км - от областного центра города Иваново. Расстояние до автомагистрали г. Пучеж – г. Иваново 3 км.

Гидрология 
Деревня расположена в 1 км от берега реки Волга - Горьковского водохранилища ("Горьковского моря") и в 0,1 км от реки Щучка, являющейся притоком реки Волга. В центре деревни есть пруд.

Экология 
Деревня относится к экологически чистым районам с благоприятными рекреационными возможностями. Отсутствует радиационный фон. Подходит для отдыха, рыбалки, спокойной жизни.

История 
 До революции деревня относилась к Кандауровской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии, с 1918 года — Иваново-Вознесенской губернии. С 1929 года входит в состав Пучежского района Ивановской области, с 1954 года — центр Дубновского сельсовета, с 2005 года — в составе Илья-Высоковского сельского поселения.
 Дубновская земская школа основана в 1909 г. 
 В деревне размещалась металлоартель. Металлообрабатывающая мастерская производила металлические веретена, рогульки для прядильных машин, основания для гребней, а также инструменты и приспособления: сверла, плашки и другой разнообразный инструмент.
 Деревня являлась центром одного из крупнейших в районе сельскохозяйственных предприятий (колхоз им. Ленина). Было развито животноводство (разведение крупного рогатого скота, овец, свиней), птицеводство (размещалась крупная птичная фабрика); было развито земледелие (выращивали картофель, капусту, морковь, свеклу); льноводство (выращивание льна); выращивали зерновые культуры и т. д.
 До 2009 г. в деревне действовала начальная школа, до 2015 г. - детский сад.

Население

Инфраструктура 
Деревня представляет собой комплекс 2-этажных 8-квартирных и 16-квартирных кирпичных и панельных жилых домов (7), а также отдельно стоящих одноэтажных кирпичных и деревянных частных домовладений (40-50).
Улицы деревни: Колхозная, Молодёжная, Полевая, Советская, Школьная, Южная.

Коммунальная сфера 
 Многоквартирные жилые дома оборудованы центральной системой отопления, водоснабжения и системой канализации. Большинство частных домовладений оборудованы системой центрального водоснабжения. Вода очень хорошего качества, поступает в дома из подземной скважины. Техническое обслуживание домов производится управляющей организацией  Поставку воды осуществляет ООО "ВОДОКАНАЛ - ДУБНОВО". Теплоснабжение домов осуществляется от котельной.
 С 2013 года осуществляются работы

Экономика 
  Виды деятельности (по классификатору ОКВЭД): мясное и молочное скотоводство; разведение крупного рогатого скота; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях.
 Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив "ДУБНОВО". СППК осуществляет следующие виды деятельности (по классификатору ОКВЭД): производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных (производство пищевых продуктов, включая напитки / производство мяса и мясопродуктов /производство продуктов из мяса и мяса птицы).
 ООО "ЛЕН-ИНВЕСТ"(общество с ограниченной ответственностью "Лен-Инвест")
 Жители деревни занимаются личным подсобным хозяйством, садоводством, огородничеством, пчеловодством, рыболовством.

Торговля 
В магазинах, расположенных в центре деревни, можно приобрести продукты и товары народного потребления.
 ООО "КРОК" - розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах.

Коммуникационная инфраструктура 
 телефонная связь: ОАО "Ростелеком";
 сотовая связь: «Билайн»; МТС; «СМАРТС»; «Мегафон»;

Транспорт 
Дубново включено в сеть социально-значимых маршрутов общественного транспорта Пучежского муниципального района. С остановки, расположенной в центре деревни, осуществляется регулярное сообщение с центром района - городом Пучеж. Перевозки производятся МУП «Трансремсервис». C автостанции г. Пучеж можно доехать до других населенных пунктов пригородного или междугороднего сообщения (Москва, Иваново, Кинешма, Нижний Новгород).

Медицина 
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется специалистами

Средства массовой информации

Радио 
Радиостанции, вещающие в Илья-Высокове
Радио России; Дорожное радио; Русское радио; Радио Шансон; Авторадио; Европа плюс

Телевидение 
 Телеканалы, вещающие в Пучеже в свободном доступе:
Первый канал; Россия 1; Культура; Россия 2; ТВ-Центр; НТВ; ТНТ; Пятый канал (Россия)
 Спутниковое телевидение:
"Триколор ТВ";"КОНТИНЕНТ ТВ""Телекарта".

Культура 
 Дубновский сельский Дом Культуры (СДК) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Пучежского муниципального района».
 Дубновская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система Пучежского муниципального района".

Достопримечательности 
 Здание металлообрабатывающей мастерской, ранее принадлежавшей Горохову Павлу Дмитриевичу, избранному впоследствии депутатом Первой Государственной Думы Российской империи от Юрьевецкого уезда.
 Бревенчатый дом, в котором жил Горохов Павел Дмитриевич, избранный депутатом Первой Государственной Думы Российской империи от Юрьевецкого уезда. В доме длительное время размещалось правление колхоза.
 С высокого обрывистого берега (как на курортах) открывается прекрасный вид на Горьковское водохранилище, ширина которого в данном месте составляет 7-9 км, на очертания соседних берегов (Нижегородской области).
 Небольшой речной песчаный пляж. Удобное место для купания детей и взрослых.
 Зимняя рыбалка (подледный лов рыбы).

Известные люди 
В деревне родился, жил, работал депутат Первой Государственной Думы Российской империи от Юрьевецкого уезда Горохов, Павел Дмитриевич.

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области
 Ивановская область
 Пучежский район
 Илья-Высоковское сельское поселение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования "Пучежский район"
 Официальный сайт Правительства Ивановской области
 Официальный сайт общественно-политической газеты "Пучежские вести"

Населённые пункты Пучежского района